ICG est un sigle qui peut désigner :
 International Crisis Group, une ONG internationale dont la mission est de prévenir et d'aider à résoudre les conflits meurtriers ;
 , un événement sanctionné par le Comité international olympique au cours duquel des enfants de 12 à 15 ans participent à une variété d'activités sportives et culturelles.